Mondiali 1939 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1939:

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1939 – 2ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1939 – 8ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1939 – 42ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1939 – 13ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1939 – 2ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1939 – 37ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1939 – 38ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1939 – 9ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1939 – 16ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1939 – 13ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1939 – 32ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1939 – 7ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1939 – 9ª edizione